Bharatpur – città dell'India, nello stato del Rajasthan.
Bharatpur – stato principesco indiano esistito dal XVII secolo al 1947
 Bharatpur – città del Nepal, nel distretto di Chitwan.